Neumann –  Inne pisownie Naumann, Näumann, Niemann.

Osoby noszące to nazwisko:
 Alfred Neumann (1895–1952) – niemiecki pisarz
 Balthasar Neumann (1687–1753) – niemiecki architekt i inżynier wojskowy
 Bernd Neumann (ur. 1942) – niemiecki polityk
 Carl Neumann (1860–1934) – niemiecki historyk kultury i sztuki
 Carl Gottfried Neumann (1832–1925) – niemiecki matematyk
 Caspar Neumann (1648-1715) – niemiecki duchowny i uczony z Wrocławia
 Franz Ernst Neumann (1798–1895) – niemiecki fizyk, matematyk i krystalograf
 Franz Leopold Neumann (1900–1954) – niemiecki politolog 
 Franz Ritter von Neumann (1844–1905) – austriacki architekt i polityk
 Gustav Richard Ludwig Neumann (1838–1881) – niemiecki szachista
 Heinrich Wilhelm Neumann (1814–1884) – niemiecki lekarz psychiatra
 Hieronim Neumann (ur. 1948) – polski reżyser
 Hugo Neumann (1858–1912) – niemiecki lekarz pediatra
 Jan Nepomucen Neumann (1811–1860) – czeski duchowny katolicki
 Joachim Neumann (1650–1680) – niemiecki protestancki kompozytor, teolog i pedagog
 John von Neumann (1903–1957) – amerykański fizyk, matematyk, informatyk i chemik pochodzenia żydowskiego 
 Józef Neumann (1857-1932) – prezydent Lwowa, poseł do Sejmu Krajowego Galicji, drukarz
 Jutta Neumann (ur. 1932) – zachodnioniemiecka lekkoatletka
 Karl Johann Neumann  (1823–1880) – niemiecki historyk i geograf
 Karl Eugen Neumann (1865–1915) – pisarz austriacki
 Karl Johannes Neumann (1857—1917) – historyk niemiecki
 Klaus Neumann (1923–2000) – niemiecki lotnik
 Marco Neumann (ur. 1988) – niemiecki wioślarz
 Maria Zofia Janina Hiszpańska-Neumann (1917–1980) – polska artysta-grafik
 Paul Neumann (1875–1932) – austriacki pływak pochodzenia żydowskiego 
 Sławomir Neumann (ur. 1968) – polski polityk
 Stanislav Kostka Neumann (1875–1947) – pisarz czeski
 Teresa Neumann (1898–1962) – niemiecka mistyczka i stygmatyczka
 Václav Neumann (1920–1995) – czeski dyrygent
 Wanda Neumann (ur. 1945) – polska aktorka

Firmy o takiej nazwie:
 Georg Neumann GmbH – producent mikrofonów

Niemieckie nazwiska

de:Neumann#Bekannte Namensträger